KLAAT steht für:
 Klaipėdos apygardos administracinis teismas (Bezirksverwaltungsgericht Klaipėda), litauisches Bezirksverwaltungsgericht

Klaat steht für:
 Klaat Megouna, marokkanische Stadt, siehe El-Kelâa M’Gouna

KLAAT